Schellen steht für:
 Kuhschellen oder Küchenschellen (Pulsatilla), Pflanzengattung in der Familie der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)
 Schellen (Farbe) eine Farbe beim Kartenspiel
 ein Hilfsmittel zur Fesselung, siehe Handschellen und Fußschellen
 metallene Platten (Gegenschlagidiophone) in einem Schellenring

Schellen ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Schellen (1818–1884), deutscher Schuldirektor
 Heinrich Schellen (Jurist) (1877–1939), Senatspräsident am Preußischen Oberverwaltungsgericht 
 Karl Schellen (1885–1945), deutscher Verwaltungsjurist, Ministerialrat und Landrat
 Nando Schellen (1934–2016), niederländischer Opernregisseur

Siehe auch:
 Schelle